Михальцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михальцы — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Михальцы — деревня в Кадыйском районе Костромской области.